William, Willie, Will sau Bill Smith se poate referi la:

Universitari 
 William Smith (geolog) (1769–1839), geolog englez
 William Smith (lexicograf) (1813–1893), lexicograf englez
 William Robertson Smith (1846–1894), filolog, fizician, arheolog și cercetător al Bibliei
 William Ramsay Smith (1859–1937), antropolog australian
 William Benjamin Smith (1850–1934), profesor de matematică la Universitatea Tulane

Film, televiziune, teatru 
 Will Smith (n. 1968), actor și muzician
 William Smith (actor) (born 1933), actor american
 Will Smith (comediant) (born 1971), comediant, actor și scriitor
 William Brooke Smith (1884–1908), artist
 William 'Gentleman' Smith (1730–1819), actor